Sven Leuenberger (né le  à Uzwil) est un joueur suisse de hockey sur glace professionnel suisse. Durant sa carrière de joueur, il a notamment joué pour le HC Lugano et le CP Berne en LNA. Il est le frère de Lars Leuenberger et le cousin de Marc Leuenberger

Carrière de joueur
Sven Leuenberger a commencé sa carrière comme joueur de hockey au EHC Uzwil. Il a ensuite rejoint le CP Berne en Ligue Nationale A. Entre 1992 et 1994 il a joué avec Lugano avant de revenir à Berne. Il a terminé sa carrière durant la saison 2002-2003 à l'âge de 33 ans. Il est actuellement directeur sportif du CP Berne.

Carrière internationale
Sven Leuenberger a joué avec l'équipe de Suisse pendant les championnats du monde de 1991 à 1994 et de 1996 à 1997. Il a également joué avec l'équipe nationale pendant les Jeux Olympiques de 1992 à Albertville.

Statistiques

En club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1987-1988|| EHC Uzwil|| LNB|| 36|| 15|| 13|| 28|| 37||- ||- || -|| -|| -
|- 
| 1988-1989|| CP Berne|| LNA|| 35|| 2|| 6|| 8|| 22||11 ||2 || 4|| 6|| 8
|- 
| 1989-1990|| CP Berne|| LNA|| 36|| 8|| 14|| 22|| 24|| 11|| 1|| 2|| 3|| 16
|-
| 1990-1991|| CP Berne ||  LNA|| 36|| 2|| 13|| 15|| 24|| 9|| 0|| 3|| 3|| 4
|-
| 1991-1992|| CP Berne ||  LNA|| 36|| 4|| 12|| 16|| 34|| 11|| 3|| 5|| 8|| 2
|-
| 1992-1993|| HC Lugano||  LNA|| 36|| 6|| 4|| 10|| 41|| 9|| 1|| 1|| 2|| 6
|-
| 1993-1994|| HC Lugano||  LNA|| 36|| 4|| 10|| 14|| 26|| 9|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
| 1994-1995|| CP Berne ||  LNA|| 35|| 5|| 11|| 16|| 34|| 6|| 2|| 1|| 3|| 2
|-
| 1995-1996|| CP Berne ||  LNA|| 34|| 7|| 10|| 17|| 50|| 11|| 1|| 5|| 6|| 14
|-
| 1996-1997|| CP Berne ||  LNA|| 46|| 7|| 20|| 27|| 22|| 13|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| 1997-1998|| CP Berne ||  LNA|| 36|| 5|| 16|| 21|| 18|| 7|| 0|| 1|| 1||12 
|-
| 1998-1999|| CP Berne ||  LNA|| 45|| 4|| 25|| 29|| 54|| 6|| 0|| 1|| 1||6 
|-
| 1999-2000|| CP Berne ||  LNA|| 43|| 6|| 10|| 16|| 18|| 5|| 0|| 1|| 1|| 22
|-
| 2000-2001|| CP Berne ||  LNA|| 44|| 7|| 5|| 12|| 26|| 10|| 0|| 4|| 4|| 12
|-
| 2001-2002|| CP Berne ||  LNA|| 44|| 4|| 8|| 12|| 20|| 6|| 0|| 3|| 3|| 6
|-
| 2002-2003|| CP Berne ||  LNA|| 37|| 3|| 8|| 11|| 30|| 13|| 3|| 4|| 7|| 8

| 579 || 74 || 172 || 246 || 443 || 127 || 14 || 38 || 52 || 124

En équipe de Suisse 

|1987 || Suisse -18 ans||CE -18 ans
| 7 || 3 || 2 || 5 || 4 ||
|-
|1991||  || CM
| 10 || 0 || 1 || 1 || 16 ||
|-
|1992|| Suisse ||JO
| 7 || 1 || 0 || 1 || 8 ||
|-
|1992|| Suisse ||CM
| 8 || 0 || 1 || 1 || 12 ||
|-
|1993|| Suisse ||CM
| 7 || 0 || 3 || 3 || 8 ||
|-
|1994|| Suisse ||CM B
| 7 || 1 || 6 || 7 || 2 ||Promotion
|-
|1996|| Suisse ||CM B
| 7 || 1 || 4 || 5 || 4 || du Groupe B
|-
|1997|| Suisse ||CM B
| 7 || 0 || 2 || 2 || 2 ||

Notes et références

Voir aussi

Naissance en août 1969
Naissance à Uzwil
Joueur international suisse de hockey sur glace
Sportif saint-gallois
Joueur du EHC Uzwil
Joueur du CP Berne
Joueur du HC Lugano
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
Attaquant de hockey sur glace